Ridsport gjorde sin olympiska debut vid olympiska sommarspelen 1900 i Paris. Vid olympiska sommarspelen 1904 och 1908 var sporten inte med, men den kom tillbaka igen vid 1912. Sedan dess har sporten funnits med vid varje olympiskt sommarspel. För närvarande är dressyr, fälttävlan och hästhoppning de sporter som finns med. I alla grenarna tävlas det både individuellt och i lag.

Från början fick endast militära kavalleriofficerer tävla. Damer fick överhuvud inte vara med. Reglerna ändrades vid olympiska sommarspelen 1952, då både damer och civila herrar tilläts tävla. I lagtävlingarna finns numera inga regler för antalet herrar och damer, och ett lag får bestå av både män och kvinnor.

Dressyr 1948
Sveriges dressyrlag vid sommar-OS 1948 blev så småningom fråntagna sin guldmedalj på grund av att en av ryttarna, Gehnäll Persson, inte var officer (kravet för amatörstatus enligt den tidens regler).

Grenar

Medaljtabell

Nationer 
Notera att följande lista är inkomplett.